Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. у Барселони одржано је 27. и 29. јула на Олимпијском стадиону Луис Кампоманис.

Титулу освојену 2006. у Гетеборгу није бранио Кристијан Олсон из Шведске.

На овом Првенству постигнута су 3 лична рекорда и 9 најбољих личних резултата сезоне.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 18 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2010. години 
Десет најбољих европских троскокаша 2010. године до почетка првенства (27. јуна 2010), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)
{| class="wikitable"
|-
|1|||Теди Тамго|| ||17,98||12. јун|| 1. СРЛ 
|-
|2||Филипс Идову|| ||17,48||23. мај || 4. СРЛ
|-
|3||Кристијан Олсон|| ||17,29||20. јун || 5. СРЛ
|-
|4||Виктор Кузњецов|| ||17,23||29. мај|| 7. СРЛ 
|-
|5||Бенжамен Компаоре|| ||17,21||16. јун|| 9. СРЛ
|-
|6||Дмитриј Ваљукевич|| ||17,18||20. јун||11. СРЛ
|-
|7||Љукман Адамс|| ||17,17||12. јун ||12. СРЛ
|-
|8||Алексај Федоров ||||17,12||29. мај||15. СРЛ 
|-
|9||Фабрицио Донато|| ||17,08||12. јун||18. СРЛ
|-
|10||Дмитро Тјуден|| ||17,04||15. јун||20. СРЛ
|}
Атлетичари чија су имена подебљана учествовала су на овом првенству.

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 16,75 (КВ'''). Норму је испунило 14 такмичара који су учествовали у финалу.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2010.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2010.
Троскок на Европском првенству у атлетици на отвореном